Ultimi versi – raccolta di Giuseppe Giusti del 1849
 Ultimi versi (Derniers vers) – raccolta di poesie di Arthur Rimbaud del 1891
 Ultimi versi – raccolta di Giovanni Raboni del 2006
 Ultimi versi di Callofilo Benacense – raccolta di Cesare Betteloni del 1855